Le mot lira désigne notamment :

Toponyme

Lira, un district de la région Nord.
 Lira, la ville qui en est le siège.

Lira, un village de Galice.

Monnaies 
 La lire, une unité monétaire.
 Pour la monnaie italienne, voir Lire italienne. 
 Pour la monnaie maltaise, voir Lire maltaise.
 Pour la monnaie turque, voir Lire turque.

Patronyme 

  (1952-), acteur chilien ;   
 Ícaro Lira (1986-), artiste brésilien ; 
 Miguel N. Lira (1905-1961), poète et romancier mexicain.
 Maurice Lira (1941-1986), joueur français de rugby à XV.
 Mário Lira (1936-), ancien arbitre chilien de football.

Pseudonyme 

 Lira, nom de scène de Lerato Molapo, chanteuse Sud-Africaine

Divers 
 Divers instruments de musique ; le mot est aussi épelé lyra.
 Le Lira,  un torpilleur italien de la classe Spica pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).

Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme